Санта Марија Екатепек има више значења:

 Општина Санта Марија Екатепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Екатепек (Санта Марија Екатепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику